Капніст Василь Петрович (*? — ↑19 серпня 1757) — італійський (венеціанський) купець, засновник роду Капністів;
 Капніст Василь Васильович (*12(23 листопада)1758 — 28 жовтня (9 листопада)1823) — поет і громадсько-політичний діяч
 Капніст Василь Олексійович (1838—1910) — український дворянин часів Російської імперії, харківський губернський предводитель дворянства, меценат, колекціонер.

Див. також 
 Капніст
 Капністи

Сторінки зі списками однофамільців-тезок